Le perlon ou grondin perlon, un poisson de la famille des Triglidae ;
 Le perlon ou requin perlon, voisin du griset ;
 Le Perlon, un polyamide créé par le chimiste allemand Paul Schlack ;
 Perlon Records, un label allemand de musique électronique.